Op Roland Garros 2019 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van donderdag 6 tot en met zaterdag 8 juni 2019 in het Roland-Garrosstadion in het 16e arrondissement van Parijs.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Yui Kamiji uit Japan was het tweede reekshoofd.

Alle drie Nederlandse deelneemsters bereikten de halve finale. Voor Aniek van Koot (3) en Marjolein Buis (7) was dit het eindstation.

De als eerste geplaatste Nederlandse Diede de Groot won het toernooi. In de finale versloeg zij de titelverdedigster in twee sets. De Groot wist voor de eerste keer in haar loopbaan Roland Garros op haar naam te schrijven. Het was haar zesde grandslamtitel in het enkelspel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2019